Jamet ist der Familienname folgender Personen:

 France Jamet (* 1961), französische Politikerin (RN), MdEP
 Nicole Jamet (* 1948), französische Schauspielerin
 Pierre Jamet (1893–1991), französischer Harfenist und Musikpädagoge